Аншлаг — происходит от  (приставка An + корень Schlag — нем. удар), многозначное слово.

 Аншлаг — объявление у касс театра, концертного зала, цирка и т. п. о том, что все билеты на предстоящее представление распроданы.
 Аншлаг — табличка на здании с указанием названия улицы, номера дома и т. п.,
 Аншлаг на остановке общественного транспорта — табличка с указанием названия остановки и информации о движении транспорта.
 Аншлаг — средство наглядной агитации.
 Аншлаг — крупный газетный заголовок; шапка.
 «Аншлаг» — юмористическая передача, выходящая на российском телевидении.

Примечания